Алёшин, Михаил:
 Алёшин, Михаил Петрович (род. 1987) — российский автогонщик.
 Алёшин, Михаил Терентьевич (1900—1941) — советский хозяйственный, партийный и политический деятель.